Schabing ist der Ortsname von

 Schabing (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schabing (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern